Fujioka kan som auktorsförkortning betyda:

 Masayuki Fujioka
 Tomoo Fujioka

Robotskapade auktorsförkortningar